Левжа — топоним в России:

 Левжа — река в Мордовии, приток реки Инсар.
 Левжа —  село в Рузаевском районе Мордовии.